Дивізія А 1995—1996 — 78-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вчетверте поспіль здобув Стяуа.

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Глорія (Бистриця) взяв участь у Кубку кубків 1996—1997 як фіналіст Кубку Румунії 1995—1996.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на soccerway 
 Дивізія А на rsssf  

1995—1996
Румунія
Румунія
1995 у румунському спорті
1996 у румунському спорті